Кассандра Тейт (; род. 11 сентября 1990, Хэммонд, США) — американская легкоатлетка, спринтер. Бронзовый призёр чемпионата мира (2015) в беге на дистанции 400 метров с барьерами.

Спортивная карьера 
В 2014 году в составе сборной США выиграла золотую медаль на Чемпионате мира в помещении в эстафете 4×400 метров.

Чемпионат мира 2015 
Принимала участие в Чемпионате мира 2015. Выступала в беге 400 метров с барьерами. В предварительном раунде пришла на финиш первой, показав результат 54,27 секунды. Вышла в полуфинал. В полуфинальном забеге снова пришла первой. Результат — 54,33 секунды. Вышла в финал. В финале пришла к финишу третьей и завоевала бронзовую медаль. Результат — 54,02 секунды. Победителем стала чешка Зузана Гейнова, пробежавшая дистанцию за 53,50 секунды.

Личные рекорды

На открытом воздухе

В помещении

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на usatf.org 

Бегуны с барьерами США
Бегуны на короткие дистанции США
Чемпионы мира по лёгкой атлетике